Theatron kan syfta på:
 Teater Theatron, svensk teatergrupp
 Theatron biblia, svenskt bokförlag